Osówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Osówka, village du powiat de Lipsko
 Osówka, village du powiat de Sierpc 
 Osówka, village du powiat de Żuromin

dans la voïvodie de Podlachie 
 Osówka, village du powiat de Bielsk
 Osówka, village du powiat de Hajnówka

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie 
 Osówka, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Osówka, village

dans la voïvodie de Lublin 
 Osówka, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Osówka, village